Domen von Chiroux bezeichnet
 Dolmen von Chiroux (Creuse) bei Saint-Pierre-de-Fursac, Département Creuse, Frankreich
 Dolmen von Chiroux (Vienne) bei Plaisance, Département Vienne, Frankreich